Помимо своей основной деятельности американская певица и музыкант Мадонна известна как автор нескольких успешных книг. Начав свой литературный путь в 1992 году с вызывающей своей раскованностью книги «Sex», Мадонна после паузы в 11 лет предстала автором серии невинных детских сказок. Ещё в 1994 году певица проявила явный интерес к этому жанру и в какой-то мере шокировала публику чтением вслух детской сказки «Чаепитие мисс Паучихи» ()  на презентации альбома Bedtime Stories (один из вариантов перевода — ), организованной в форме пижамной вечеринки. Выпустить свою сказку она решила уже после рождения детей. Также это обусловлено подъемом читательского интереса к жанру сказки, произошедшего после выхода серии книг о Гарри Поттере, а также серьёзными переменами в личной жизни самой артистки.
Серия детских книжек, вдохновлённых материнством, изучением каббалы и жизнью в Великобритании, предназначена для собственных детей певицы, но была издана на 40 языках. Вся прибыль автора отправлялась на благотворительность. Книжки с картинками выходили в знаменитом издательстве Callaway Editions. Они пропагандируют традиционные ценности и обладают великолепными иллюстрациями. Первые книги серии стали № 1 в списке бестселлеров газеты Нью-Йорк Таймс, остальные входили в десятку. Книжки с картинками Серия «английских роз» не имеет явных ветхозаветных аллюзий, хотя героиню зовут Бина, что на древнееврейском значит понимание.  Остальные сюжеты, не относящиеся к серии «английские розы» являются переписанными на современный лад хасидскими притчами, о чём Мадонна упоминает в предисловиях. 

В 2005 году для промо книги Lotsa de Casha (Лотса Тугой Кошель) певица снялась для обложки и дала интервью журналу Ladies Home Journal, ориентированному на американских домохозяек. Контраст этой фотосессии с обложкой Esquire 10-летней давности, где она снята в бюстгалтере и цепях, особо шокировал одного журналиста, однако Мадонна просто шутя заметила ему, что «хорошо выглядела в нижнем белье».

Сказки Мадонны основываются на традиционных ценностях и представляют собой своеобразные уроки морали и нравственности. В основу сюжета сказок положены каббалистические притчи о добре и зле, а каббала, как известно, является системой представлений, пропогандируемой Мадонной с 1997 года

Все сказки Мадонны пользуются стабильно высоким читательским интересом, связанным непосредственно с актуальным и поучительным содержанием, великолепным оформлением, а также весьма популярной личностью автора. Более того, успех «Английских роз» привёл к тому, что осенью же 2006 года Мадонна выпустила продолжение серии.

Книги «The Girlie Show» и другие подобного формата представляют собой скорее фотоальбомы с подписями и комментариями, нежели самостоятельные литературные произведения.

Книги-альбомы 
Более подробно о книгах Мадонны — см. соответствующие статьи.

Детская литература

Книжки с картинками 
Основным достоинством изданий критики единодушно считают великолепные иллюстрации ведущих мировых мастеров, в том числе ученика Энди Уорхола Джеффри Фулвимари. Также отмечено, что 5 английских девочек «английских роз» являются почти прямой отсылкой к популярной британской поп-группе 90-х Spice Girls (голубоглазая блондинка — Бина Росси, рыжеволосая зеленоглазая — Эми Брук, кареглазая брюнетка — Шарлотта Гинсберг, чернокожая/родилась в США — Грейс Харрисон, в очках/родилась во Франции — Николь Риссман), а сюжеты книг перекликаются с событиями из детства певицы.

Книжки для школьников
Здесь представлены 2003—2009 годов. Книги серии «Английские розы» наследуют персонажей из детсадовской серии, но отличаются от книжек с картинками «Английские розы» и «Английские розы. Любовь и дружба» преобладанием текста над иллюстрациями. Это обусловлено тем, что собственные дети певицы (1996, 2000 г. р.), для которых изначально придуманы истории, к этому времени уже подросли и были способны воспринимать более взрослый материал для чтения.

Сценарии
 «Грязь и мудрость» (2007) — совместно с Дэном Кэданом (будущим вторым мужем Лины Хиди);
 «МЫ. Верим в любовь» (2011) — совместно с Алеком Кешишяном.

Нотные издания 
Список включает официальные издания-сборники и партитуры издательств «», «» и .

Пьесы
 «In Artificial Light» (1982) — телеспектакль, написана собственная роль. Фрагменты видео были использованы в документальном фильме канала VH1 о ранних годах творчества Мадонны «Driven» (2001), но на данный момент из фильма доступно не более 3 минут.

Ссылки 
 The English Roses Wiki 
 Русский сайт детских книг Мадонны
 Официальный сайт серии «Английские розы»

См. также 
 Дискография Мадонны
 Фильмография Мадонны
 Турне Мадонны

Примечания 

Мадонна
Работы Мадонны (певицы)